Виленчик — фамилия. Известные носители:

 Виленчик, Нина Львовна (1945—2016) — советская и белорусская писательница и театральный режиссёр.
 Виленчик, Яков Соломонович (1902—1939) — советский учёный лингвист.